Ликийское письмо () — блок стандарта Юникод. Содержит древние символы ликийского письма для вымершего ликийского языка.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания